Ostia kan syfta på:
Ostia, Rom – en stadsdel (municipio) i Rom vid Medelhavets kust, även kallad Lido di Ostia
Ostia Antica – en hamnstad i det antika Rom
Ostia Antica (distrikt)  – ett distrikt i Roms kommun
Ostia (stift) – ett av sju suburbikariska stift